Il doppio del torneo di tennis Toyota Classic 1980, facente parte del WTA Tour 1980, ha avuto come vincitrici Barbara Potter e Sharon Walsh-Pete che hanno battuto in finale Kathy Jordan e Anne Smith 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Kathy Jordan /  Anne Smith (finale)
 Hana Mandlíková /  Betty Stöve (quarti di finale)

 Rosie Casals /  Ilana Kloss (primo turno)
 Ann Kiyomura-Hayashi /  Candy Reynolds (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Toyota Classic 1980